Stanisław Mika (1931–2017) – polski psycholog należący do grupy pionierów polskiej psychologii społecznej. 
 Stanisław Mika (rzeźbiarz) (1909–1987) – polski rzeźbiarz ludowy, prymitywista.